Генри Фицхью (; умер 29 августа 1386, Равенсворт, Йоркшир, Королевство Англия) — английский аристократ, 2-й барон Фицхью с 1336 года. Принадлежал к старинной семье, владевшей землями в Йоркшире с XI века, был сыном сэра Генри Фицхью и Джоан де Фурно, внуком первого барона Фицхью. В 1336 году унаследовал семейные владения и титул. Он был женат на Джоан ле Скруп, дочери Генри ле Скрупа, 1-го барона Скрупа из Месема, и Джоан. В этом браке родились дочь Джейн, жена Уильяма Грейстока, 2-го барона Грейстока, и сын Генри, третий барон Фицхью.

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Фицхью
Бароны Англии XIV века
Фицхью (род)